Taksar (Bhojpur)
 Taksar (Syangja)

Zobacz też